

Patronyme 

 Alfred Nobel (1833-1896), chimiste et industriel suédois. Son nom a été donné à :
 Prix Nobel, récompense remise annuellement à des personnes ayant fait progresser la recherche ou la société ;
 la Fondation Nobel, organisme qui décerne les prix en question ;
 AkzoNobel, héritière de l'entreprise d'Alfred Nobel ;
 Nobel Biocare, leader mondial de la dentisterie restaurative ;
 (6032) Nobel, un astéroïde ;
 au lycée Alfred-Nobel de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis, Île-de-France, France) ; 
 Ludvig Nobel (1831-1888), fondateur de la compagnie pétrolière Branobel.
 Emanuel Nobel (1859-1932), le fils ainé de Ludvig Nobel.
 Branobel, une compagnie pétrolière appartenant à la famille Nobel, fondée en 1872 et éteinte en 1957.
 Chantal Nobel (1948), actrice française connue pour son rôle dans le feuilleton télévisé Châteauvallon.
 Immanuel Nobel (1801-1872), ingénieur, architecte et homme d'affaires suédois.
 Famille Nobel.

Géographie 
 Parc national Nobel
 et le Lac Nobel tous deux en Ukraine.

Divers 
 Nobel, série télévisée norvégienne.

Voir aussi 
 Prix Ig Nobel, parodie du prix Nobel.
 Société Nobel française